A Tuzsér Sportegyesület egy labdarúgóklub, melynek székhelye Tuzsér község és jelenleg a Megye II-ben játszik.

Története

Az egyesület 1946-47-ben alakult. Az alapító okiratot 1948-ban szövegezték és írták alá. Tényleges szövetség által szervezett bajnokságban ettől kezdve szerepel a labdarúgócsapat, mely a Tuzsér Sportegyesület néven indult. Elsősorban a helyi fiatalokra építettek. 1960-ig főleg járási bajnokságokban szerepelt a Tuzsér SE. A labdarúgócsapat fejlődése 1960 után indult meg az ERDÉRT vállalat létrejöttével, mely jelentős mértékű gazdasági támogatóvá lépett elő. Az egyesület neve Tuzsér Erdért MEDOSZ lett. Itt futballozott Hegedűs Béla, aki a Vasassal később magyar bajnok és kupagyőztes is lett. A csapat a megyei másodosztályból 3 év alatt eljutott az NB III vonaláig. A klub neves játékosai is ebből az időszakból kerültek ki:-Hegedűs Gyula a Vasas, Márta Sándor a Tatabányai Bányász, Maczkó Gyula a Debreceni MVSC csapatában futballozott. A gazdasági helyzet következtében a 90-es évek elején az Erdért meghatározó szerepét a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat vette át. Ennek következtében a név is változott Tuzsér SE-re. A generációváltásnak is betudható, hogy a csapat a megyei másodosztályba esett vissza és a gárda építését újra kellett kezdeni a helyi fiatalokra építve. Mintegy 10 év szakmai munkának köszönhetően 1997-ben a megyei I. osztályba majd 2001-ben az NB III-ba került fel.

A szakosztály működésének legsikeresebb periódusa a 2001 óta tartó időszak. A 2003–2004. évi Magyar Kupa sorozatban a keleti országrészből egyedüliként bejutott a legjobb nyolc közé, legyőzve az ekkor NB II-es Nyírbátort, az NB I/B-s Szolnokot és BKV Előrét, illetve legnagyobb sikerként az NB I-es siófoki Balaton FC-t. A 2004–2005-ös idényben a klub megszerezte története első NB III-as bajnoki címét, úgy, hogy az egész szezon alatt csak egyetlen vereséget szenvedett el. Ebben az évadban az NB III ténylegesen is a 4. vonalat jelentette. A bajnokság megnyerésével a csapat kivívta a jogot, hogy osztályozót játszhasson az NB II-be jutásért. Az átszervezések miatt az osztályozó megnyerésével ténylegesen a 2. vonalban indulhatott volna. A 2 mérkőzésből álló párharcot azonban elbukták a Putnokkal szemben, és maradtak az NB III Tisza csoportjának a tagjai.

A 2005–2006-os szezont ismét megnyerte a gárda és a klub története során először feljutott az NB II-be. A Tuzsér Erdért SE a 2006–2007. évi NB II-es labdarúgó bajnokság Keleti csoportjában újoncként a 6. helyen végzett, ami a klub fennállásának legnagyobb eredménye. A következő szezonban kiesett a csapat az NB II-ből, s jelenleg az NB III-ban szerepel.

Szurkolói csoportok
 Viking Kaos (1997–)

Aktuális játékoskeret
2011. szeptemberben:

* a félkövérrel írt játékosok rendelkeznek felnőtt válogatottsággal.

Források 

 magyarfutball.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye labdarúgócsapatai
1946-ban alapított labdarúgócsapatok
Magyar labdarúgócsapatok
Tuzsér